

Arte 
 Ritratto di Lorenzo Cybo – dipinto del Parmigianino del 1524

Famiglie 
 Cybo – famiglia aristocratica genovese

Persone 
 Papa Innocenzo VIII, nato Giovanni Battista Cybo – pontefice italiano
 Alfonso d'Este-Cybo – aristocratico italiano
 Camillo Cybo – cardinale italiano
 Caterina Cybo – aristocratica italiana
 Cesare Cybo – arcivescovo cattolico italiano
 Franceschetto Cybo – figlio di Innocenzo VIII
 Innocenzo Cybo – cardinale italiano
 Leonardo Cybo – cardinale italiano
 Pantaleone Cybo – cardinale italiano

Pagine correlate 
Alderano Cybo-Malaspina
Cybo-Malaspina (disambigua)